Název Voigtsdorf může označovat:

Sídlo v Německu

 Voigtsdorf, obec v zemském okrese Meklenburská jezerní plošina, 

Německý název českých sídel

 Voigtsdorf, česky Dolní Podluží – historický název obce v okrese Děčín v Ústeckém kraji, 

Německý název polských sídel

 Voigtsdorf bei Landeck (zkráceně Voigtsdorf), polsky Wójtówka – obec v okrese Kladsko v Dolnoslezském vojvodství,
 Voigtsdorf, polsky Wójtowice – obec v okrese Kladsko v Dolnoslezském vojvodství.